Cornalba meint:

 Cornalba, eine italienische Gemeinde in der Provinz Bergamo 

Cornalba ist ein italienischer Nachname mit folgenden Namensträgern:

 Elena Cornalba (ca. 1860–nach 1895), italienische Primaballerina
 Maurizio Cornalba (* 17. Januar 1947), italienischer Mathematiker und Professor